Istanbul Cup 2022, właśc. TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Istanbul Cup rozgrywany w dniach 19–24 kwietnia 2022 roku w Stambule na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 239 477 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Turcji